Олег Иванович Ларичев (20 сентября 1934 года, Брянск — 19 января 2003 года, Москва) — советский и российский учёный, доктор технических наук, специалист в области принятия решений и искусственного интеллекта, академик Российской академии наук.

Биография 
 Окончил МВТУ им. Баумана в 1958 году.
 В 1960—1976 годах работал в Институте автоматики и телемеханики АН СССР и его правопреемнике Институте проблем управления АН СССР с 1969 года.
 В 1965 году защитил диссертацию кандидата технических наук под руководством Виктора Сергеевича Кулебакина.
 В 1969—1970 годах в служебной командировке во Франции.
 В 1975 году защитил диссертацию доктора технических наук.
 С 1976 года работал во ВНИИСИ Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике и Академии наук СССР и его правопреемнике Институте системного анализа РАН.
 В 1983 году присвоено звание профессора
 15 декабря 1990 года избран членом-корреспондентом Академии наук СССР.
 19 мая 1997 года избран академиком Российской академии наук.
Похоронен на  в Москве.

Награды 
В 1994 г. удостоен золотой медали Международного научного общества по многокритериальному принятию решении. В 1997 году награждён медалью «В память 850-летия Москвы». В 1999 г. награждён орденом Дружбы Российской Федерации. Его работы были дважды отмечены медалями ВДНХ.

Примечания

Ссылки 
 
 Олег Иванович Ларичев. — М.: Логос, 2005.
 На сайте Российской ассоциации искусственного интеллекта

Выпускники МГТУ
Сотрудники ИПУ РАН